Punch-Out!! – serie di videogiochi
Punch-Out!! – videogioco del 1984
Punch-Out!! – videogioco del 1987
Punch-Out!! – videogioco del 2009

Pagine correlate
Super Punch-Out!!